— японская студия аниме, основанная 11 сентября 1992 года бывшими сотрудниками Gainax. «Гонзо» является членом Ассоциации японской анимации. В 1999 году, после объединения с Digimation, носила название Gonzo Digimation. В 2004 году старое название Gonzo было возвращено.

Структура холдинга «GDH»:
 «GDH K.K.»
 «GONZO K.K.»
 «G-creators K.K.»
 «Future Vision Music K.K.»

История 
 Сентябрь 1992 г. — основана компания GONZO Inc.
 Май 1996 г. — основана компания Digimation K.K.
 Май 1999 г. — компания «GONZO Inc.» переименована в GONZO K.K.
 Февраль 2000 г. — объединение обеих компаний в холдинг GDH
 Май 2000 г. — основана компания Creators.com K.K.
 Апрель 2002 г. — GONZO K.K. and Digimation K.K. окончательно сливаются; объединённая компания названа GONZO DIGIMATION K.K..
 Ноябрь 2003 г. — основана компания Future Vision Music K.K.
 Июль 2004 г. — Gonzo Digimation K.K. переименована в GONZO K.K., Creators.com K.K. переименована в G-creators K.K., холдинг GONZO DIGIMATION HOLDING переименован в GDH K.K.

Работы студии 

2018 год
 Calamity of the Zombie Girl
 Space Battleship Tiramisu
 Kakuriyo no Yadomeshi
 Hinomaruzumou
 Conception: Ore no Kodomo wo Undekure!

2017 год
 Akiba's Trip: The Animation
 18if
 Robomasters The Animated Series

2016 год
 Aokana: Four Rhythm Across the Blue

2015 год
 Seiyu's Life!

2014 год
 Blade & Soul

2013 год
 Dog & Scissors
 Leviathan: The Last Defense
 A Town Where You Live

2012 год
 Ozuma

2011 год
 Nyanpire
 Copihan
 Last Exile: Ginyoku no Fam

2010 год
 Street Fighter IV OVA-2

2009 год
 The Tower of Druaga: the Sword of Uruk
 «Афросамурай: Воскрешение»
 Slap Up Party: Arad Senki
 Saki
 Shangri-La

2008 год
 Rosario + Vampire
 The Tower of Druaga: the Aegis of Uruk
 Blassreiter
 Special A
 Strike Witches (ТВ)
 Rosario+Vampire Capu2
 Kurogane no Linebarrels
 Seto no Hanayome (OVA)

2007 год
 Strike Witches (OVA)
 «Афросамурай»
 Getsumen To Heiki Mina
 «Ангелы Смерти» (OVA)
 Seto no Hanayome (ТВ)
 Romeo x Juliet
 Kiddy Grade: Ignition
 Bokurano
 Kaze no Stigma
 Red Garden: Dead Girls (OVA)
 Dragonaut: The Resonance

2006 год
 «Исток»
 Glass Fleet
 «Клинок ведьм»
 Brave Story
 Welcome to the NHK
 Kaleidostar: Good Da Yo! Goood!!
 Pumpkin Scissors
 Red Garden

2005 год
 Transformers: Cybertron
 Speed Grapher
 «Василиск»
 «Кровь Триединства»
 Solty Rei
 Black Cat
 Kaleidostar: Layla Hamilton Story

2004 год
 Super Heavy God Gravion Zwei
 «Ангелы смерти» (ТВ)
 Gantz
 «7 самураев»
 Kaleidostar: New Wings Extra Stage
 «Пустынная крыса»
 «Граф Монте-Кристо»

2003 год
 Kaleidostar TV
 «Изгнанник»
 Gad Guard
 Peace Maker Kurogane
 «Крестовый поход Хроно»

2002 год
 «Стальная тревога»
 She, The Ultimate Weapon
 Gate Keepers 21
 Battle Fairy Yukikaze
 Macross XX
 Super Heavy God Gravion
 Kiddy Grade (ТВ-1)
 Vandread: Turbulence (OVA)

2001 год
 Vandread: The Movement Change (OVA)
 Samurai Girl
 «Последняя фантазия: Всемогущий»
 «Солдаты будущего»
 «Вандред: Второй уровень» (ТВ)
 «Хеллсинг: Война с нечистью»

2000 год
 Gate Keepers
 «Вандред»

1999 год
 Melty Lancer: The Animation

1998 год
«Последняя субмарина»

Игры 
 1998 г. — Radiant Silvergun

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании GONZO  
 Официальный сайт студии GONZO  
 Официальный сайт холдинга GDH  
 Официальный сайт холдинга GDH (на японском языке)

Аниме-студии